Гражданско сдружение „КИРИЛИЦА“ () е организация в Белград, Сърбия.

Създадено е на 15 юни 2009 г. (Видовден по стар стил) въз основа на сръбския Закон за обединяването на гражданите в сдружения, дружествени и политически организации /на сръбски: Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације/ (от времето на СФРЮ – Службени лист СФРЈ бр. 42/90, т.е. Държавен вестник на СФРЮ).

Цели и задачи 
Сдружението предвид етническата, културна и духовна основа и демократичното право на сдружаване на гражданите си поставя на основата на естественото и конституционно право постигането на следните цели и задачи:
 Възстановяване положението на кирилицата въз основа на Конституцията на Република Сърбия и законовите положения;
 Непрекъсната демократична и упорита борба за опазването за официална и неофициална употреба на кирилицата в сръбския език, като единна сръбска писменост;
 Постоянно сезиране на всички държавни органи и на всички останали, за неспазването на Конституцията, законите и нормативните и административни актове за официалната употреба на езика и писмеността;
 Развитие на обичта, и в частност тази на децата, към сръбския език и кирилицата, като своя писменост на която се базира сръбската култура, и културата на всички други които използват сръбски език;
 За постигане на своите цели и задачи, „КИРИЛИЦА“ ще събира в едно сърбите и всички други, които са за спазване на Конституцията и на закона за официалния език и писменост, независимо от техните религиозни, политически и други убеждения и партийна принадлежност, както и на всички други без оглед на расата, при уважение един към друг и към това което отстояват и другите ценят в тях.

Гражданското сдружение е записало в мотивите към платформата си, че кирилицата е била преследвана азбука в бивша Югославия, най-вече от страна на сръбските комунисти, които след края на комунистическия режим се били преобразили и преобразували в демократи и космополити. Именно сръбските комунисти, според платформата на „КИРИЛИЦА“, са я изхвърлили от употреба в Югославската народна армия, милиция, а и в цялата държава, като и забранили производството на пишещи машини за сръбска кирилица, освен за македонската такава. От сдружението изразяват притеснението си, че във Войводина употребата на сръбска кирилица в писмения език е под 2%. Освен редица други аргументи в подкрепа на целите и задачите на сдружението, е изтъкнато, че няма нито един народ в Европа, а и в света (освен сръбския), който да е двуазбучен.

Председател на гражданското сдружение „КИРИЛИЦА“ е професор Неманя Видич.

Вижте също 
 Сръбска кирилица
 Сръбска латиница
 Гаица
 Вукова реформа
 Виенски книжовен договор
 Договор от Нови Сад
 Преходни говори
 Сръбски диалекти
 Въпрос „език или диалект“

Източници

Външни препратки 
 Устав на Гражданското сдружение „КИРИЛИЦА“
 В София КИРИЛИЦА, в Сърбия латиница
 “Добро дошли у земљу ћирилице“
 ЗНАЧЕНИЕТО НА МОРАВСКОТО ИЛИ РЕСАВСКОТО НАРЕЧИЕ ЗА СЪВРЕМЕННАТА И ИСТОРИЧЕСКА ЕТНОГРАФИЯ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

Кирилица
Сръбски език
КИРИЛИЦА
КИРИЛИЦА
Култура в Белград
Основани в Сърбия през 2009 година